В данной статье приводится список победителей второго дивизиона в системе футбольных лиг Англии, первый розыгрыш которого прошёл в сезоне 1892/93 под названием Второй дивизион Футбольной лиги. В 1992 году в связи с созданием клубами Первого дивизиона нового турнира, Премьер-лиги, клубы Второго дивизиона образовали Первый дивизион, который с того момента представлял собой второй уровень в системе английских футбольных лиг. С 2004 года в рамках масштабной реструктуризации английского футбола Первый дивизион был переименован в Чемпионшип.

Второй дивизион Футбольной лиги (1893—1992)

Первый дивизион Футбольной лиги (1992—2004) 

 Только две команды в этот сезон выходили в Высший дивизион: чемпион и победитель плей-офф. Это было сделано из-за того что в Премьер-лиге было уменьшено количество команд с 22 до 20.

Чемпионшип (с 2004 года)

Количество побед по клубам 
 7 побед: Лестер Сити, Манчестер Сити
 5 побед: Норвич Сити, Сандерленд, Шеффилд Уэнсдей
 4 победы: Бирмингем Сити, Вулверхэмптон Уондерерс, Дерби Каунти, Ливерпуль, Лидс Юнайтед, Мидлсбро, Ньюкасл Юнайтед
 3 победы: Бернли, Болтон Уондерерс, Вест Бромвич Альбион, Ипсвич Таун, Ноттингем Форест, Ноттс Каунти, Престон Норт Энд, Фулхэм
 2 победы: Астон Вилла, Вест Хэм Юнайтед, Гримсби Таун, Кристал Пэлас, Куинз Парк Рейнджерс, Манчестер Юнайтед, Рединг, Сток Сити, Тоттенхэм Хотспур, Челси

Количество побед по городам 
Второй дивизион чемпионата Англии выигрывали в общей сложности 44 команды из 32 городов страны. Большинство клубов, становившихся чемпионами, располагаются на севере Англии или в Мидлендс, за исключением лондонских клубов «Чарльтон Атлетик», «Челси», «Кристал Пэлас», «Фулхэм», «Миллуолл», «Куинз Парк Рейнджерс», «Тоттенхэм Хотспур» и «Вест Хэм Юнайтед», плюс «Норвич Сити», «Ипсвич Таун» и «Портсмут».

См. также 
 Чемпионы Англии по футболу
 Список победителей третьего дивизиона в системе футбольных лиг Англии
 Список победителей четвёртого дивизиона в системе футбольных лиг Англии

Ссылки 
 

Победители 2
Победители